E551 – strada europea 
 E.551 – locomotiva elettrica italiana